Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 1986 odbyły się między 23 a 29 marca 1986 w kanadyjskiej Kelownie, w Kelowna Arena.

Tytuł mistrzyń świata obroniły Kanadyjki (Marilyn Bodogh-Darte) pokonując w finale Niemki (Andrea Schöpp) 12:5. Brązowy medal zdobyły Szwedki (Inga Arfwidsson), które pokonały 10:9 Szkotki (Isobel Torrance Junior).



Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Mały finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja
Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
Mistrzostwa na stronach Światowej Federacji Curlingu

1986
1986 w curlingu
Curling w Kanadzie
Kelowna
1986 w Kanadzie